El término Japón suele referirse al país del este de Asia. También puede hacer referencia a:

 «Japón», un sencillo del grupo musical Mecano, perteneciente al álbum Ya viene el sol (1984).
 «Japón», un sencillo de la banda Calle 13.
 Japón, una película mexicana de Carlos Reygadas (2002).
 Japón, un apellido español originario de los miembros de una expedición japonesa a Coria del Río (España) en el siglo XVII.
 Japón Imperial, periodo histórico en el cual el Japón se expandió por la costa occidental del océano Pacífico.
 Mar del Japón.
 Japan (grafía inglesa), banda británica de new wave.